Spojení písmen B a L může mít různé významy:

BL 
 SPZ Bratislavy
 Britské listy
 Bezpečnostní letectvo
 BL – zkratka pro Boys’ Love; beletristický žánr zaměřený na lásku mezi muži
 BL – kód ISO 3166-2 pro Svatého Bartoloměje
 BI-BL – kód ISO 3166-2 pro provincii Bujumbura Rural
 CH-BL – kód ISO 3166-2 pro kanton Basilej-venkov

Bl. 
 Bl. – zkratka blahoslavený

.bl 
 .bl – vyhrazená internetová doména nejvyššího řádu pro Svatého Bartoloměje

Externí odkazy